Fabbro ist der Familienname folgender Personen:
 Dante Fabbro (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Darío Fabbro (* 1976), argentinischer Fußballspieler
 Jonathan Fabbro (* 1982), argentinisch-paraguayischer Fußballspieler
 Matteo Fabbro (* 1995), italienischer Radrennfahrer
 Ronald Peter Fabbro (* 1950), Bischof von London 
 Valentino Del Fabbro (1866–1915), italienischer Handwerker und Unternehmer

Siehe auch:
 Dal Fabbro
 Fabro